Dorcatominae — подсемейство жесткокрылых насекомых семейства точильщиков.

Описание 
Усики всегда с тремя увеличенными вершинными члениками. Переднее отверстие переднегруди почти круглое. Заднегрудь обычно с бороздками для вкладывания средних лапок.

Систематика 
В составе подсемейства:
 
 
 
 
 
 †

Примечания 

Жуки-точильщики
Подсемейства насекомых